Agariste (Grieks: Ἀγαρίστη) kan verwijzen naar:
  Agariste (1), dochter van Clisthenes, tiran van Sicyon, en moeder van de Atheense staatshervormer Clisthenes
 Agariste (2), kleindochter van de vorige, en moeder van de Atheense staatsman Perikles
 Agariste (geslacht), een slakkengeslacht